Vajda Zsuzsanna (írói nevén: Gahse Zsuzsanna) (1946) Svájcban élő író, műfordító
 Vajda Zsuzsanna (1949) pszichológus
 Vajda Zsuzsanna (?) bábművész, a MárkusZínház egyik alapítója